

Siglas 
 Elasticidade preço da procura — um conceito econômico
 Empresa de pequeno porte — um tipo de pessoa jurídica no Brasil
 Escola Prática de Polícia — local destinado a formação da Polícia de Segurança Pública portuguesa
 Exército do Povo Paraguaio — um movimento de guerrilha comunista
 Extensible Provisioning Protocol — um tipo de protocolo de Internet
 Partido Popular Europeu (EPP na sua sigla em inglês) — um partido com sede na Béglica
 Grupo do Partido Popular Europeu (EPP Group) — um grupo ligado a este último
 Protoporfiria eritropoiética — uma forma de porfíria

Pessoas 
 Dietrich Epp (1917–1943) — comande militar da Kriegsmarine durante a Segunda Guerra Mundial
 Franz von Epp (1868–1947) — oficial do Exército Imperial Alemão no início do século XX

Desambiguações de siglas